Sidi Moussa – comune dell'Algeria
 Sidi Moussa – comune rurale del Marocco